Der Ehrenberger Bach ist ein rechter Nebenfluss der Wupper im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Der Ehrenbergbach entspringt auf 310 Meter ü. NN in dem Weiler Ehrenberg auf dem Ehrenberg im gleichnamigen Wohnquartier, fließt in einem tiefen Kerbtal den Karl-Ibach-Weg entlang in südliche Richtung, unterquert die Landesstraße 527 und die Wuppertalbahn und mündet nach ca. 1,2 Kilometern nach Unterquerung des Geländes des KZ Kemna auf 176 Meter ü. NN in die Wupper.

Einzelnachweise 

1Ehrenbergbach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal